Швéдская стéнка — вертикальная лестница в виде двух стоек со множеством перекладин. Используется для занятий гимнастикой, в том числе лечебной.

На гимнастическую стенку можно навесить множество дополнительных спортивных снарядов: турник, брусья, скамью для пресса, навес для пресса, гиперэкстензию навесную. Для детей это могут быть канат, верёвочная лестница, качели, кольца, трапеция.

История 

Подобные гимнастической стенке снаряды и упражнения с их использованием описывались ещё в 1793 году немецким педагогом Иоганном Гутс-Мутсом в труде «Гимнастика для молодёжи» ().

В начале XIX века шведский врач и преподаватель Пер Хенрик Линг (1776—1839), на основе физической культуры древнего и средневекового Китая, разработал систему гимнастики. Известно, что он был знаком со шведским изданием книги «Гимнастика для молодёжи», а опыты Гутс-Мутса и Песталоцци побудили Пера Линга классифицировать физические упражнения на основе биологических знаний. Его сын Яльмар Линг (1820—1886) с учениками Линга разработал и внедрил в гимнастику использование различных гимнастических снарядов: гимнастическую стенку, бревно, скамью с седлом и прыжковый трамплин. Примерно со второй половины XIX века гимнастика Линга и используемые в ней снаряды распространились в скандинавских и во всех других странах, где было введено физическое воспитание.

В самой Швеции стенку называют  («рибстул»), что означает «рама с перекладинами».

Конструкция 

В зависимости от назначения и места размещения высота стоек шведской стенки находится в пределах 1800—3200 мм. Классическим материалом для изготовления гимнастических стенок является дерево. Перекладины изготавливают из твёрдых пород дерева (берёзы, бука, клёна, дуба) и фанеры. Самая верхняя перекладина может быть вынесена несколько вперёд от стены для удобства виса. Сечение перекладин — круглое или овальное.

Примерные и обязательные размеры конструкции, требования безопасности согласно ГОСТ Р 56435-2015:
 Высота стоек — 2600 мм
 Размеры стойки — ширина — 140 мм, толщина — не менее 33 мм
 Расстояние между двумя соседними стойками — не менее 800 мм
 Высота самой верхней перекладины — не более 3000 мм над уровнем пола
 Расстояние между осями перекладин — 140 мм
 Размеры поперечного сечения перекладин — в круглом сечении 28—41 мм, в овальном сечении — не более 51 мм
 Перекладины должны быть жёстко закреплены, не прокручиваться вокруг своей оси
 Не допускается использование в конструкции стенки гвоздей и шурупов (острые предметы — риск травматизма)
 Перекладины можно располагать как по прямой (центры отверстий крепления перекладин в стойках располагаются на прямой линии), так и по дуге. Это способствует хорошему растяжению позвоночника при «висе» спиной. Радиус дуги зависит от ширины плах, используемых для изготовления стоек

Установка 
Гимнастическая стенка должна быть прочно закреплена к стене, полу или потолку (крепление враспор). Оси перекладин должны находиться на расстоянии не менее 105 мм от опорной стены.

Односекционная деревянная шведская стенка высотой до 2,6 м крепится к несущей стене при помощи 4 металлических уголков, соединяемых со стойками на расстоянии примерно 30 см от их верхнего и нижнего конца. Для стенки выше 2,6 м дополнительно требуется ещё 2 уголка, располагаемых посередине стоек. Уголки устанавливают с наружных боковых сторон стенки для минимизации травмирования об элементы крепежа.

Примечания

Литература 
 
 ГОСТ Р 56435-2015 Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решётчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний.
 

Спортивные снаряды
Спортивные снаряды для силовых упражнений с собственным весом
Лестницы